Strijkkwartet nr. 19 (Holmboe), "Serata" van Vagn Holmboe
 Strijkkwartet nr. 19 (Mozart), "Dissonant" van Wolfgang Amadeus Mozart
 Strijkkwartet nr. 19 (Spohr) van Louis Spohr